La commune de Roubaix a connu plusieurs vélodromes :
 le vélodrome roubaisien, inauguré en 1895 et détruit en 1924 ;
 le vélodrome André-Pétrieux, inauguré en 1936 ;
 le vélodrome couvert régional Jean Stablinski, inauguré en 2012.